Брошар — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Брошар, Виктор (1848—1907) — французский философ, историк.
 Брошар, Поль (1899—1971) — бельгийский спортсмен-спринтер.